De TT van Assen 2014 was de achtste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2014. De race werd verreden op 28 juni 2014 op het TT-Circuit Assen nabij Assen, Nederland. De race werd traditioneel op de laatste zaterdag van juni verreden.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2014
Wereldkampioenschap wegrace 2014